Помо́на — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, однако имел 54 орудия. Заложен 12 октября 1829 года в С.-Петербургском Главном адмиралтействе. Строитель К. А. Глазырин. Спущен на воду 24 июня 1830 года, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 54 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
 В 1831—1835, 1837 и 1838 в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 В 1836 году занимал брандвахтенный пост на Кронштадтском рейде.
 Разобран в 1848 году.

Командиры 
 Н. Н. Потемкин (1830—1835);
 А. С. Стодольский (1836);
 А. А. Юнкер (1837—1838).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи